

Diskografi
 Orange Drive To Seer Street, 2002
 After Hours, 2003
 My Destroyer, 2006
 Clowns and Queens, 2007

Externa länkar
Officiell webbplats

Svenska musiker
Män
Födelseår saknas
Levande personer